Джермук 2010 — четвёртый турнир серии Гран-при среди женщин 2009-2010 годов, проходил в Джермуке с 24 июня по 5 июля.

Регламент турнира 
Контроль времени: 1,5 часа на первые 40 ходов, 30 минут на окончание партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с 1-го хода.

Участницы

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница

Шахматные турниры
2010 год в шахматах